William Lacey (1889-1969), calciatore irlandese più noto come Billy Lacey.
William Lacey (1973), direttore d'orchestra britannico.